A határzár jelentései:
 Műszaki határzár: fal vagy kerítés, amit azért építettek, hogy megakadályozza személyek mozgását egy bizonyos vonalon vagy határon keresztül.
 Határzár (jogi kifejezés):  teljes körű vagy meghatározott személyek, járművek és szállítmányok körére kiterjedő határátlépés tilalma (szüneteltetése).
 Jogi határzár: közkeletű kifejezés azon intézkedések összességére, melyeket a magyar kormány a 2015. évi CXL. törvénnyel vezetett be.